XII Всесвітній фестиваль молоді та студентів у Москві () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 25 червня 1985 року. Монета присвячено XII Всесвітньому фестивалю молоді та студентів у Москві — фестиваль, що проходив у Москві з 27 липня по 3 серпня 1985 року. Гостями фестивалю стали 26000 чоловік з 157 країн світу. Гасло фестивалю — «За антиімперіалістичну солідарність, мир і дружбу». Автор емблеми фестивалю — Масаутов Рафаель Зейнурович. Автор талісмана фестивалю «Катюша» — Веременко Михайло Петрович.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію — 55 000 екземплярів цієї монети з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1985 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому. Під номіналом вибитий рік — «1985», в якому була викарбувана монета.

Реверс 
На реверсі, у центральній верхній частині монети, представлена емблема фестивалю. Нижче неї викарбувана напис «XII», «МОСКВА», «1985», розділена крапками. Біля канта монети по колу представлено напис «ЗА АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ, МИР И ДРУЖБУ». Написи розділені крапками.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 10-15 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

Монети СРСР